Ekesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Ekesjön, sjö i Olofströms kommun, 
Östra Ekesjön, sjö i Olofströms kommun, 
Ekesjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (3,8 ha)
Ekesjön (Herrljunga socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun, 
Ekesjön (Redslareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (6,86 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn